ACRA – Cooperazione rurale in Africa e America Latina – organizzazione non governativa di aiuto ai paesi del sud del mondo
Acra – fortezza di epoca selucide situata a Gerusalemme